

Astronomia
699 Hela – asteroide areosecante

Biologia
HeLa – cellule tumorali usate per la ricerca scientifica

Geografia
Hela – provincia di Papua Nuova Guinea
Hela – antico nome dello Sri Lanka e del suo popolo
Hela – nome tedesco di Hel, città della Polonia

Mitologia
Hel – divinità della morte nella mitologia norrena

Personaggi
Hela – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Hela – protagonista di Hela Supergirl